Средиземноморски игри е спортен форум, в който вземат участие страни, които имат излаз на Средиземно море.

История 
Първият такъв спортен форум се провежда през 1959 година в град Александрия, Египет.

Видове спортове 
 Лека атлетика
 Спортна стралба
 Бадминтон
 Баскетбол
 Плажен футбол
 Бокс
 Кану
 Колоездене

Страни участници 
Списък на страните и медалите получени през периода 1959 - 2013.

Източници 
Официален уебсайт

Средиземно море
Спортни състезания
Спорт в Европа
Спорт в Африка
Спорт в Азия